Sezóna 1999/2000 byla 25. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Djurgårdens IF. Poslední dva týmy základní části hrály Kvalserien (baráž o udržení) proti nejlepším celkům druhé ligy.

Základní část

Play off

Kvalserien (baráž) 

██ Nominovali se do příštího ročníku Elitserien

██ Hráli v dalším ročníku Hockeyallsvenskan

Lední hokej v roce 1999
Lední hokej v roce 2000
1999/2000
Sport ve Švédsku v roce 1999
Sport ve Švédsku v roce 2000